Żołędnica (gryzoń)
 Żołędnica europejska
 Żołędnica (wieś)
 Żołędnica (osada leśna)